Die Denmark Super Series Premier 2011 waren das neunte Turnier der BWF Super Series 2011 im Badminton. Es fand in Odense, Dänemark, vom 18. Oktober bis 23. Oktober 2011 in der Odense Idrætshal statt. Das Preisgeld betrug 400.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Lee Chong Wei
 Lin Dan
 Chen Long
 Peter Gade
<li> Taufik Hidayat
<li> Chen Jin
<li> Nguyễn Tiến Minh
<li> Du Pengyu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
 Wang Yihan
 Wang Shixian
 Wang Xin
 Saina Nehwal
<li> Jiang Yanjiao
<li> Juliane Schenk
<li> Liu Xin
<li> Tine Baun

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Cai Yun / Fu Haifeng
 Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong
 Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
 Mohammad Ahsan / Bona Septano
 Markis Kido / Hendra Setiawan
 Chai Biao / Guo Zhendong

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste 
 Wang Xiaoli / Yu Yang
 Tian Qing / Zhao Yunlei
 Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
 Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
 Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
 Ha Jung-eun / Kim Min-jung
 Shizuka Matsuo / Mami Naito
 Meiliana Jauhari / Greysia Polii

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
 Zhang Nan / Zhao Yunlei
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
 Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
 Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
 Xu Chen / Ma Jin
 Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing
 Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
 Michael Fuchs / Birgit Michels

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=96334C32-66CA-4086-A44C-55F2BE2872EC

2011
BWF Super Series 2011